Lubnica ou Łubnica peut désigner:

En Pologne
 Lubnica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Łubnica , un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lubnica , un village de la voïvodie de Lubusz,
 Łubnica, un village de la voïvodie de Łódź,
 Łubnica, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

En Serbie
 Lubnica, village du territoire métropolitain de la Ville de Zaječar.